Anders Dahl har flere betydninger:

 Anders Dahl (botaniker) (1751-1789) – svensk botaniker
 Anders Dahl-Nielsen (født 1951) – dansk håndboldspiller og -træner
 Anders Dahl (fodboldspiller) (født 1986) – dansk fodboldspiller
 Anders Dahl (fodboldspiller, født 2002) – dansk fodboldspiller